Le mot anglais take off signifie décollage ; il est utilisé en aéronautique :
Taxi-Take off-Landing, ou TTL, désigne en aviation commerciale. Les phases du vol de décollage, roulage et d'atterrissage où une réglementation plus stricte s'impose.  
Vertical or Short Take Off and Landing, utilisé en jargon aéronautique pour désigner les aéronefs à décollage et atterrissage courts ou verticaux.
« Take off » dans les sports aquatiques de glisse sur vagues (surf, SUP, windsurf ...) désigne le moment quand, au sommet de la vague, la glisse commence, et où, par exemple, le surfeur passe en position debout. Désigne aussi la technique permettant de réussir ce départ, éventuellement le lieu où la vague prend la morphologie (pente suffisent prononcé avant la « mousse ») nécessaire à son exécution.

Cinéma 
 Take Off, film américain d'Armand Weston sorti en 1978 ;
 Take Off, film coréen de Yong-hwa Kim sorti en 2009 ;
 Take Off, film indien de Mahesh Narayan sorti en 2017.

Autres 
 Take Off est le premier album du groupe japonais Passpo☆ (2010) ;
 Take Off est le premier EP du boys band chinois WayV (2019).

Voir aussi 
 Take Off Your Pants and Jacket (surnommé TOYPAJ) est le quatrième album enregistré en studio du groupe californien de pop punk Blink-182.